HCCI est un sigle qui peut désigner :
 le moteur HCCI (pour Homogeneous Charge Compression Ignition)
 le Haut Conseil de la coopération internationale, instance française de concertation entre acteurs de la solidarité et de la coopération internationale.